Le drapeau de Corée peut correspondre au :
 drapeau de la Corée du Nord ;
 drapeau de la Corée du Sud ;
 drapeau de l'unification coréenne.